Аккарги́нський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Житікаринського району Костанайської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Аккарга.

Населення — 750 осіб (2009; 965 в 1999).

Примітки 

Сільські округи Житікаринського району